Plaats in Indonesië
 Ombul (Arosbaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Ombul (Kedungdung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java